Компостела ()

 Компостела — муниципалитет в Мексике, штат Наярит;
 Компостела — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.

 Сантьяго-де-Компостела — город в Испании, столица автономного сообщества Галисия;
 «Компостела» — футбольный клуб вышеназванного города.

 Долина Компостела — провинция на Филиппинах, регион Давао.

 Асуа-Компостела — город в Доминиканской республике, административный центр провинции Асуа.